Admont steht für:
 Admont, Marktgemeinde in der Steiermark, Österreich
 Admont (Gemeinde Völkermarkt), Ortsteil der Stadtgemeinde Völkermarkt, Kärnten
 Stift Admont, Benediktinerkloster in Admont, Steiermark
 Engelbert von Admont (um 1250–1331), Abt von Admont